Martín García peut désigner :

 Martín García (1977-), joueur de tennis argentin ;
 Martín Edwin García (1981-),  joueur de football colombien.

 Martín García, une petite île argentine.